Palazzo Doria-Pamphili o Doria Pamphilj può riferirsi ai seguenti edifici nobiliari italiani:

 Palazzo Doria Pamphili, ad Avigliano
 Palazzo Doria-Pamphili, a Roma in via del Corso
 Palazzo Doria-Pamphilj, a Valmontone

Pagine correlate 
 Palazzo Pamphilj, a Roma in piazza Navona, sede dell'ambasciata del Brasile presso l'Italia

Pagine correlate 
 Palazzo Doria